Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 1001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 września 1903 do 4 listopada 1975. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

1001-1100

1101-1200

1201-1300

1301-1400

1401-1500

1501-1600

1601-1700

1701-1800

1801-1900

1901-2000

Przypisy 

Lista planetoid 001001-002000